Historia
 Służba Bezpieczeństwa (PRL)

Nauka i technologia
 antymon (Sb) – pierwiastek chemiczny z grupy półmetali (łac. stibium)
 stilb (sb) – jednostka luminancji
 SB-2 – radziecki bombowiec
 skrót od ang. shoutbox – element serwisów internetowych, pozwalający na szybką wymianę zdań bez pisania wiadomości na forum
 System Sprężystego Przytwierdzenia Szyn do Podkładów Strunobetonowych

Kody
 kod ISO 3166 Wysp Salomona
 kod Związku regionalnego Saarbrücken